Le tournoi Canadian Classic 2006 est l'édition 2006 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 9 au  au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Super Series Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card attribuée à Shahier Razik. 

En finale, le champion du monde Amr Shabana remporte le titre face au  mondial Jonathon Power.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canadian Classic

Liens externes 

Canadian Classic
Squash en 2006
Sport au Canada en 2006
Sport en janvier 2006